Słone peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 Słone, un village dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Słone, un village dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Słone, un village dans la voïvodie de Lubusz